Příjmení Pacovský nosí více významných osobností:

 Dominik Pacovský (* 1990) – český profesionální lední hokejista
 Marcel Pacovský (* 1975) – český fotbalista, obránce
 Květa Pacovská (1928–2023) – česká malířka, sochařka, ilustrátorka, grafička, typografka a pedagožka
 Rudolf Pacovský (1921–???) – český a československý odborář, politik KSČ
 Tomáš Pacovský (1971–???) – jedna z hlavních postav seriálu Comeback, kterou ztvárnil Tomáš Matonoha

Česká příjmení
Židovská příjmení